

Gastronomie 

La rapée est un mets à base de pommes de terre râpées. C'est une spécialité de Saint-Étienne et du Morvan, mais on  retrouve des plats similaires sous d'autres noms (crique ardéchoise ou lyonnaise). dans toute la région Rhône-Alpes, dans le Jura, en Suisse et en région PACA.

Lieu 

L'ancien fief de la Rapée a donné son nom à l'actuel Quai de la Rapée à Paris ainsi qu'à la station de métro attenante : .